Змагання у абсолютній першості серед чоловіків у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2004 року відбулись 18 серпня 2004 року.

Призери

Фінал

Посилання 
 Результати на sports-reference.com  
 Результати на Gymnastics Results.com